ОМЛ:

 ОМЛ (осциллограф) — серия: осциллограф малогабаритный любительский:
 ОМЛ-2-76
 ОМЛ-2М
 ОМЛ-3М

Заболевания:
 Острый миелоидный лейкоз
 Острый моноцитарный лейкоз